

Хохолув — село в гміні Жихлін Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Хохолув — село в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства